RAM или Ram может означать:
 RAM (Random Access Memory, ) — оперативная память, один из видов компьютерной памяти.
 RAM Manager — программа, предназначенная для дефрагментации оперативной памяти.
 RAM-машина — теоретическая модель компьютера.
 Ram Trucks — производитель полноразмерных пикапов.
  — команда Формулы-1.
 RAM-2000 — бронеавтомобиль израильского производства.
 Ram — канадский танк.
 RAM () — пейнтбольный маркер, имитирующий боевое оружие.
 RAM () — ракета зенитного ракетного комплекса ASMD.
 Royal Air Maroc — национальная авиакомпания Марокко.

Музыка
 Ram — альбом Пола и Линды Маккартни 1971 года.
 Random Access Memories (R.A.M.) — альбом Daft Punk 2013 года.
 Ram Records — английский лейбл звукозаписи.

См. также 
 Аварийная авиационная турбина ()
 Рам (значения)
 Оперативная память (значения)